Касабермеха () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Малага — Коста-дель-Соль. Занимает площадь 68 км². Население — 3554 человека (на 2010 год). Расстояние — 24 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 
 LA WEB DE CASABERMEJA
 Página web oficial del ayuntamiento del municipio
 Andas de Casabermeja
 
 Club Atletismo Casabermeja 

Муниципалитеты Малаги